Tonight I'm Yours — музичний альбом Рода Стюарта. Виданий 6 листопада 1981 року лейблом Warner Bros. Records. Альбом відносять до напрямку soft rock, поп, нова хвиля.

Список пісень 
 «Tonight I'm Yours»
 «How Long?»
 «Tora, Tora, Tora»
 «Tear It Up»
 «Only a Boy»
 «Just Like a Woman»
 «Jealous»
 «Sonny»
 «Young Turks»
 «Never Give Up on a Dream»

Посилання 

Альбоми Рода Стюарта